51 км — пасажирський залізничний зупинний пункт Одеської дирекції Одеської залізниці
 51 км — пасажирський залізничний зупинний пункт Херсонської дирекції Одеської залізниці
 51 км — пасажирський залізничний зупинний пункт Полтавської дирекції Південної залізниці